Barreda ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de la Barreda (1945–2009), mexikanischer Bluesrock-Bassist, Mitglied von Canned Heat
 Francisco de Sánchez de la Barreda († 1738), spanischer Jurist, Gouverneur von Chile
 Gabino Barreda (1818–1881), mexikanischer Schriftsteller
 José María Barreda Fontes (* 1953), spanischer Politiker
 José Pardo y Barreda (1864–1947), peruanischer Politiker und Präsident
 Octavio G. Barreda (1896–1964), mexikanischer Schriftsteller